Berkshire Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Berkshire Heights (Massachusetts), im Berkshire County
 Berkshire Heights (Pennsylvania), im Berks County